Betfair Premier League Snooker 2004 проходила с 10 января по 14 марта 2004.  Состав участников: Стив Дэвис OBE, Марко Фу, Стивен Хендри MBE, Джон Хиггинс, Пол Хантер, Джимми Уайт MBE, Марк Уильямс.

Круговой турнир 
10 января — Legends Sports Centre, Кру, Чешир: 
 Марк Уильямс 6:2 Джон Хиггинс
 Стивен Хендри 7:1 Стив Дэвис
 
11 января — Legends Sports Centre, Кру, Чешир:
 Джимми Уайт 3:5 Марко Фу
 Стив Дэвис 3:5 Пол Хантер
 Стивен Хендри 4:4 Марк Уильямс
 
17 января — Greenock Sports Centre, Ренфру, Ренфрушир, Шотландия:
 Стивен Хендри 5:3 Пол Хантер
 Стив Дэвис 5:3 Джимми Уайт
 Джон Хиггинс 6:2 Марко Фу
 
18 января — Greenock Sports Centre, Ренфру, Ренфрушир, Шотландия:
 Марк Уильямс 4:4 Пол Хантер
 Джон Хиггинс 5:3 Стив Дэвис
 Стивен Хендри 3:5 Джимми Уайт
 
14 февраля — Civic Hall, Троубридж, Уилтшир:
 Стивен Хендри 5:3 Марко Фу
 Джимми Уайт 3:5 Джон Хиггинс

15 февраля — Civic Hall, Троубридж, Уилтшир:
 Марк Уильямс 6:2 Джимми Уайт
 Стив Дэвис 2:6 Марко Фу
 Джон Хиггинс 6:2 Пол Хантер

21 февраля — Peterlee Leisure Centre, Питерли, Дарем:
 Марк Уильямс 3:5 Марко Фу 
 Джимми Уайт 4:4 Пол Хантер

22 февраля — Peterlee Leisure Centre, Питерли, Дарем:
 Марк Уильямс 5:3 Стив Дэвис 
 Пол Хантер  3:5 Марко Фу
 Стивен Хендри 4:4 Джон Хиггинс

Турнирная таблица 

Если количество очков одинаково, берётся в расчёт количество выигранных и проигранных фреймов. Первые четверо выходят в плей-офф. Если у двух игроков одинаковые показатели, то позиция определяется по игре между собой. Если игра закончилась со счётом 4:4, выше будет тот, кто первым выиграл четвёртую партию.

Полуфиналы и финал 

13-14 марта — Colwyn Bay Leisure Centre, Колвин Бей, Уэльс

Сенчури-брейки 
Бонус за высший брейк турнира — £ 6,000.

146, 141, 135, 120 Пол Хантер
143, 135, 134, 110 Джон Хиггинс
140, 129, 123, 120, 120, 106, 102, 100 Марко Фу
116, 106, 105 Стивен Хендри
118, 114, 103 Марк Уильямс
109 Джимми Уайт
104, 102 Стив Дэвис

Примечания 

Премьер-лига (снукер)
2004 год в снукере